Lawrenceburg puede hacer referencia a diferentes localidad de Estados Unidos:

Lawrenceburg (Indiana)
Lawrenceburg (Kentucky)
Lawrenceburg (Tennessee)